Сходня:
 Сходня — переносная доска со специальными планками, оборудована леерным ограждением и служит для перемещения с корабля или судна на берег и обратно.

Топонимы 

 Схо́дня — бывший город районного подчинения в Московской области, в 30 км к северо-западу от столицы, на реке Сходне. С 2004 года входит в состав городского округа Химки.
 Сходня — железнодорожная станция на линии Москва — Санкт-Петербург.
 Сходня — река в Московской области и Москве, приток реки Москвы.

См. также 
 Мост через Сходню